

Степановська сільська рада — сільське поселення, Аургазинський район, Башкортостан
 Степановська сільська рада — сільське поселення, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Степановська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Степановська сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область